Жорж Дюрюи (; 11 марта 1853, Париж — 23 марта 1918, там же) — французский историк и писатель.

Биография 
Родился в семье французского историка, будущего министра народного образования Франции Жана-Виктора Дюрюи. В 1872 Дюрюи оканчивает Высшую Педагогическую школу. С 1892 по 1912 год работает профессором литературы и истории в Политехнической школе. В этот период он публикует много исторических книг и романов, а также театральные пьесы.

Жорж Дюрюи был отстранён от должности профессора на некоторое время после публикации в газете «Le Figaro» в апреле 1899 года статьи под названием «Для правосудия и армии». В деле Дрейфуса Дюрюи выступал последовательным дрейфусаром.

Был женат на Амели, дочери историка и археолога Ахилла Жюбиналя.

В 1910 г. Дюрюи становится кавалером Ордена Почетного Легиона.

Дюрюи в России 
 Парии. Рассказ Жоржа Дюрюи. Перевод Веры Митрофановны Ремезовой // журнал «Русская Мысль», кн. XII, 1888;
 В погоню за прошлым. Рассказ Жоржа Дюрюи. Перевод Веры Митрофановны Ремезовой // журнал «Русская Мысль», кн. II, 1889;
 Прощай, мечты!. Роман. // журнал «Северный Вестник» №№ 1-4, 1890.

Примечания 

Французские писатели XIX века
Французские писатели XX века
Дело Дрейфуса
Писатели Франции XIX века
Писатели Франции XX века